Boemke ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Boemke (* 1961), deutscher Jurist und Hochschullehrer 
 Friedrich Boemke (1906–1984), deutscher Pathologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bömke